Mamiya-Phase One 645 D — линейка автофокусных цифровых среднеформатных фотоаппаратов, выпущенных консорциумом датской компании Phase One и японской Mamiya. Употребление бренда Mamiya или Phase One определяется маркетинговой политикой консорциума и зависит от известности того или иного бренда на рынке конкретной страны. Линейка носит название «645» из-за обозначения размера кадра плёнки типа 120 — «6 × 4,5», для которой изначально была создана и на которую была ориентирована. Линейка получила индекс D с приходом цифрового задника, совместимого с рольфильмом для плёнки типа 120 и имеющий матрицу, близкую по формату к номинальным размерам кадра «6 × 4,5» — 56 × 41,5 мм.

История и развитие 

 Mamiya ZD 645AFD II — фотоаппарат с матрицей Dalsa CCD 36×48 мм с разрешением 22 Мпикс.
 Leaf Mamiya ProDigital II — результат сотрудничества с Leaf, полученный в результате объединения Mamiya 645AFDII и цифрового задника Leaf Aptus 22.
 Mamiya 645AF
 Mamiya 645DF — полностью переработанная, относительно предыдущей, имеет цифровой задник.
 Mamiya 645DF LS.
 Mamiya 645DF+ получила относительно предыдущей модели более чувствительную фокусировку и более мощный аккумулятор.

Объективы 
затвор может быть или шторным или центральным. Рекомендованной к использованию является серия объективов Phase One Digital (2,8/80).
Под фотоаппарат серии AF, DF и DF+ разработаны объективы Mamiya Digital, он так же поддерживает другую оптику:
 автофокусная оптика Phase One;
 автофокусная и с ручной фокусировкой оптика Mamiya AF;
 для фотоппаратов системы Hasselblad V с ручной фокусировкой фирмы Victor Hasselblad;
 серии Pentacon Six с ручной фокусировкой фирмы VEB Pentacon Dresden;
 с центральным затвором фирмы Jos. Schneider Feinwerktechnik GmbH&Co (для модификации 645 DF).

Цифровые задники 

Mamiya 645:
 AF: ПЗС-матрица размером 53,9×40,4 мм, разрешением 8984 × 6732 (60,5 Мпикс);
 DF: ПЗС-матрица размером 49,1×36,8 мм;
 DF LS поддерживает цифровые задники:
 P21 с размером ПЗС-матрицы 44,2×33,1 мм, разрешением 18 Мпикс;
 P25 с размером ПЗС-матрицы 48,9×36,7 мм, разрешением 5436 × 4080 (22 Мпикс);
 P30 с размером ПЗС-матрицы 44,2×33,1 мм, разрешением 6496 × 4872 (31,6 Мпикс);
 P40 с размером ПЗС-матрицы 43,9×32,9 мм, разрешением 7320 × 5484 (40 Мпикс);
 P45 с размером ПЗС-матрицы 49,1×36,8 мм, разрешением 7216 × 5412 (39 Мпикс);
 P65 с размером ПЗС-матрицы 53,9×40,4 мм, разрешением 8984 × 6732 (60,5 Мпикс);
 IQ140 с размером ПЗС-матрицы 44×33 мм, разрешением 7320 х 5484 (40 Мпикс);
 IQ160 с размером ПЗС-матрицы 53,9×40,4 мм, разрешением 8984 × 6732 (60,5 Мпикс);
 IQ180 с размером ПЗС-матрицы 53,9×40,4 мм, разрешением 10320 × 7752 (80 Мпикс);
 DF+ поддерживает цифровые задники Leaf, Mamiya, Phase One и Sinar, а комплектуется, на выбор, цифровыми задниками:
 Leaf Credo 40 Мпикс. (43,9 × 32,9 мм);
 Leaf Credo 60 Мпикс. (53,7 × 40,3 мм);
 Leaf Credo 80 Мпикс. (53,7 × 40,3 мм).

Конкуренты 
Фотоаппараты малого формата (полнокадровые) не представляют реальную конкуренцию из-за серьёзных различий в покупательском сегменте. Тем более, что из его прямых конкурентов среди цифровых фотоаппаратов (среднеформатных зеркальных) на 2013 год было всего трое: Leica Sx и Hasselblad HxD-серий и Pentax 645D, она самая студийная (системная), так как построена на среднеформатной плёночной зеркальной системе Mamiya 645. Основная конкуренция разворачивается за покупателя, решающего между тем, чтобы купить цифровой задник к своей системе, чтобы её «оцифровать» или купить новый в полном сборе. Фотоаппарат совместим с объективами Hasselblad V Series (через адаптер), что позволяет владельцам плёночных фотокамер этого производителя безболезненно перейти на цифровой фотоаппарат за меньшие деньги.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mamiya-Leaf 

Семейства фотоаппаратов
Системные камеры
Фотоаппараты Mamiya
Среднеформатные цифровые фотоаппараты